De Grand Prix-wegrace van Portugal 2001 was de elfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2001. De race werd verreden op 9 september 2001 op het Autódromo do Estoril nabij Estoril, Portugal.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Tussenstand na wedstrijd

500 cc

250 cc

125 cc

2001
Portugal
Sport in Cascais